Peißen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Peißen, Bernburg (Saale) – ort, Bernburg (Saale), Sachsen-Anhalt, 
 Peißen, Landsberg – ort, Landsberg, Sachsen-Anhalt, 
 Peissen, kommun, Schleswig-Holstein,